Steve Johnson puede referirse a:

 Steve Johnson (1957-), baloncestista estadounidense.
 Steve Johnson (1989-), tenista estadounidense.